de zangeres Nellie Melba en de naar haar genoemde melbatoast en pêche melba
 Melba (eiland) in Florida
 Melba (film), Britse dramafilm uit 1953
 Melba (Idaho), een plaats in de VS